Ангелца Хлебце (Стражишче, 7. мај 1922 — Љубљана, 18. октобар 2005) је била југословенска и словеваначка филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1950.-те
|-
| 1958. || Кала ||
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1960.-те
|-
| 1960. || X-25 јавља || 
|-
| 1960. || Веселица || 
|-
| 1961. || -{Legge di guerra}- ||
|-
| 1961. || Балада о труби и облаку  ||Темникарица
|-
| 1961. || Ноћни излет ||Татјанина мати
|-
| 1962. || Тог лепог дана || Пецанка
|-
| 1965. ||  Луција  || Бознарица
|-
| 1965. || Лажљивица || Бранкина мама
|-
| 1968. || Сунчани крик ||Професорка
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1970. || Црвено класје ||Лиза
|-
| 1971. || На кланцу ||
|-
| 1973. || Јесење цвеће ||Госпа Хелена
|-
| 1973. || Љубав на браздама|| 
|-
| 1975. || Између страха и дужности|| 
|-
| 1978. || Прослава пролећа|| Мати
|-
| 1979. || Драга моја Иза|| Трпинова
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Љетовање на југу|| 
|-
| 1982. || Десети брат|| Урса
|-
| 1982. || Расељено лице|| 
|-
| 1983. || Дах || 
|-
| 1985. || Одбојник|| Сестра Кислих
|-
| 1985. || Доктор || 
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1922.
Умрли 2005.
Југословенски глумци
Словеначке глумице
Добитници награде Златна арена